Пет Кеш був чемпіоном попереднього року, але цього разу програв у чвертьфіналі Борисові Беккеру, чемпіонові попередніх двох років.

У фіналі Стефан Едберг переміг Беккера з рахунком 4–6, 7–6, 6–4, 6–2. Цей матч відбувся в понеділок 4 липня, оскільки в неділю цілий день ішов дощ.

Другий номер рейтингу Матс Віландер намагався стати першим серед чоловіків, хто в один сезон виграв турніри Великого шолома на харді, траві та ґрунті, після того, як раніше того року переміг на Відкритому чемпіонаті Австралії та Відкритому чемпіонаті Франції. Також він намагався вперше в один сезон з часів Рода Лейвера 1969 року виграти в одному сезоні ці три турніри. Але у чвертьфіналі Віландер програв Мілославові Мечиржу.

Джон Макінрой узяв участь уперше від 1985 року. У другому колі він поступився Веллі Месуру. Також на цьому турнірі вперше з'явився майбутній чемпіон Вімблдону Горан Іванішевич.

Сіяні гравці

Сітка

Фінальна частина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Посилання 
 Association of Tennis Professionals (ATP) – 1988 Wimbledon Men's Singles draw 

1988 у тенісі
Вімблдонський турнір